Por la palabra NFS puede entenderse:

Cine 
 Need for Speed: La Película realizada por DreamWorks Studios, bajo la dirección de Scott Waugh, en marzo de 2014, basada en la saga creada a partir de los videojuegos The Need for Speed.

Entretenimiento 
 El nombre Road & Track Presents: The Need for Speed, Road & Track Presents: Over Drivin o simplemente The Need for Speed, desarrollado por Distinctive Software en 1994, fue un videojuego de carreras arcade/simulador, sobresaliente por su realismo y la cantidad de plataformas de consola de juego y computadores que cubrió. Fue por su éxito el origen de la serie de aproximadamente 17 videojuegos con el título principal de Need for Speed.
 Need for Speed (en español ) es el nombre principal de una serie de aproximadamente 17 videojuegos, desarrollados por Distinctive Software ahora llamado Electronic Arts Canada en colaboración con otras compañías.

Informática 

 El Network File System (Sistema de Archivos de Red), es un protocolo para compartición de archivos, creado por Sun Microsystems para SunOS en 1984. 

Su función principal en la red es permitir que un equipo Linux pueda montar y trabajar con un sistema de archivos de otro equipo de red como si fuera local.
Proporciona acceso remoto y transparente a los sistemas de archivos, es portable y está diseñado para simplificar el intercambio de recursos de sistemas de archivos de una red de máquina.

Sobre este concepto se pueden englobar, además del protocolo NFS, a: Andrew File System, Appletalk,  Server Message Block/Samba/Common Internet File System y Secure Shell Filesystem, entre otros.

Matemáticas 
 La Criba general del cuerpo de números, de siglas CGCN, GNFS o NFS (del inglés, general number field sieve), es en teoría de números el más eficiente algoritmo clásico conocido para factorizar enteros mayores de 100 dígitos.

Organizaciones 
 El Nýja Fréttastofan, de siglas NFS, (en español, Servicio de Nuevas Noticias), un antiguo canal de noticias islandés, actualmente integrado a 365 Miðlar Einkahlutafélag (365 Medios S. R. L.).
 El National Financial Switch (en español, Conmutador Financiero Nacional), red bancaria en India.
 El National Fire Service (es español, Servicio Nacional de Incendios), es una organización no gubernamental para dar servicio de rescates y contra incendios creado en Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial.
 El Nordens Fackliga Samorganisation (en español, Consejo de Sindicatos Nórdicos), es una federación de cerca de 16 sindicatos obreros nacionales que coordina a más de 9 millones de trabajadores en los países nórdicos.
 El National Forest System (en español, Sistema Forestal Nacional), es una división del United States Forest Service (Servicio Forestal de Estados Unidos).

Tecnología 
 El Escáner Electromagnético de Campo Cercano, de siglas EECC, ENFS o NFS  (del inglés, Electromagnetic near-field scanner), son un tipo de sistemas utilizados para la medición de distribución espacial y magnitud de las ondas eléctricas cercanas al punto de observación. Normalmente utilizados para determinar la calidad de la señal de radio de las antenas o perturbaciones producidas por otros dispositivos.